Naselja u BiH:
 Seferovići (Bugojno, BiH), naselje u općini Bugojno
 Seferovići (Uskoplje, BiH), naselje u općini Uskoplje